Tjutjunnyk ist der Familienname folgender Personen:

 Hryhir Tjutjunnyk (1931–1980), ukrainischer Schriftsteller
 Hryhorij Tjutjunnyk (1920–1961), ukrainischer Schriftsteller
 Jurko Tjutjunnyk (1891–1930), ukrainischer General